2 miejscowości w Polsce: 
 Szarejki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk 
 Szarejki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie